Charles Goethals, né en 1853 à Bruxelles et mort le  à Bruxelles, est un artiste peintre réaliste belge.

Biographie 

Charles Goethals suit les cours à l'académie de Bruxelles de 1873 à 1877, puis se perfectionne à Paris chez V. Galland et enfin en Italie. Après avoir été membre du Cercle artistique L'Essor, Goethals est un des cofondateurs du groupe bruxellois d'avant-garde Les Vingt en 1883. Il est également membre du Cercle des Aquafortistes et des Aquarellistes. Il a également été président du cercle Les Hydrophiles.
 
Goethals est un peintre paysagiste qui excellait aussi dans les scènes de genre et les portraits. Sa mort prématurée met un terme à la carrière de ce peintre qui pratiquait une peinture réaliste de plein air traditionnelle. 
  
Il a habité rue de Rome à Saint-Gilles (Bruxelles) et a séjourné quelque temps à Knokke.

Le musée des beaux-arts de Tournai présente quelques-unes de ses œuvres.

Peintre belge du XIXe siècle
Membre du Groupe des XX
Naissance à Bruges
Naissance en 1853
Décès en novembre 1885